Nejapa kan syfta på:

El Salvador 

 Nejapa, El Salvador, ort, Departamento de San Salvador,

Mexiko 

 Nejapa, Chilapa de Álvarez, 
 Nejapa, San Luis Acatlán,